Gron (Cher)
 Gron (Yonne)